Пенский — фамилия.

Известные носители:
 Пенский, Иван Иванович — Георгиевский кавалер, полковник.
 Пенский, Олег Геннадьевич (род. 1959) —  российский математик.
 Пенский, Платон Иванович (1775—1843) — генерал-майор, картограф.
 Пенский, Юлиан Романович (1859—1920) — врач-хирург, профессор Харьковского университета.

 Пенская, Марианна Яновна (род. 1959) — советский и американский математик, жена О. Г. Пенского.